Гертруда «Гетті» Касперс (;  ) — голландська співачка, яка народилася в Австрії. Вона була провідною вокалісткою голландського гурту Teach-In, з якою перемогла на Євробаченні 1975 року з піснею «Ding-a-dong».

Кар'єра

Рання кар'єра 
Касперс приєдналася до гурту Teach-In в 1971 році. У 1974 році гурт отримав три Топ-15 хітів у Нідерландах. Колектив також мав ряд міжнародних успіхів. Один із них, «У літню ніч», досяг 13-го місця в Південній Африці протягом 13 тижнів, а також досяг 3-го місця в голландському та бельгійському хіт-парадах протягом 10 та 9 тижнів відповідно.

Конкурс пісні Євробачення 
Teach-In брав участь у Національному пісенному фестивалі 1975 року, голландському національному фіналі Євробачення 1975 року. Конкурс проводився в конференц- центрі Jaarbeurs в Утрехті, і вперше з 1970 року акт не був попередньо відібраний мовником NOS, а був обраний у двоступеневий процес. Teach-In повинні були виконати свою пісню «Ding-a-dong» у першому турі, щоб вибрати пісню, яка представляла б Нідерланди. Міжнародне журі з п'яти членів обрало пісню-переможця 4 голосами проти 1 проти пісні «Ik heb geen geld voor de trein» від Альберта Веста та «Circus» від Деббі (голландські версії пісень Teach-In «Tennessee Town» та «The Circus Show»).

Коли пісня «Ding-a-dong» виграла перший тур, усі троє виконавців повинні були заспівати цю пісню у другому турі, щоб визначити виконавця-переможця. Остаточне голосування полягало б у публічному голосуванні, в результаті якого Teach-In виграв Національний пісенний фестиваль із 56 балами проти 33 балів за Альберта Веста та 11 балів за Деббі.

Будучи провідною вокалісткою Teach-In, Касперс відкрила Євробачення 1975 року, що проходив у Стокгольмі, Швеція, і виграла конкурс зі 152 балами.

Після перемоги на Євробаченні гурт увійшов в чарти майже у всіх європейських країнах. «Ding-a-dong» досяг третього місця в Топ-40 національного хіт-параду в Нідерландах і зайняв тринадцяте місце в британських чартах. Пізніше того ж року Teach-In випустив сингл «Goodbye Love», який також увійшов до Топ-10, зайнявши 5 місце протягом 7 тижнів.

У 1976 році Касперс повернулася на Євробачення, щоб вручити свої призи Brotherhood of Man, переможцям Євробачення 1976.

Сольна кар'єра 
Teach-In гастролював Європою протягом наступних двох років, але невтішний продаж альбому «Get On Board» та пісні «Rose Valley» призвів до розпаду гурту в 1978 році. У той час як Рууд Ніджхуйс і Коос Верстег вирішили реформувати колектив у 1979 році двома новими співачками, Касперс вирішила продовжити свою музичну кар'єру як сольний виконавець під псевдонімом Getty, записавши пару дисків, включаючи альбом Getty, з такими піснями, як «мадемуазель», «Love Me» і «De Eerste Liefde є Een Feest», спочатку " Королева сердець " з Агнетою Фельтскуг шведською та англійською мовами. Її вокал також можна почути в альбомі Ріка ван дер Ліндена «Cum Laude» та на записах Радіо Вероніка.

У 1978 році вона приєдналася до свого колеги по гурту Джона Гасбека з Вільмою ван Діпен і створила тріо Balloon, записавши кілька пісень, таких як «All You Need Is The Music» та «Summerparty», включаючи камеї відомих пісень. Після невеликого успіху тріо розпалося в 1980 році.

Пізніші виступи та відродження Teach-In 
Касперс була присутньою у складі журі в національному фіналі Нідерландів у 1978, 1982 та 2009 роках на Євробаченні. Вона також взяла участь у документальному фільмі Євробачення 2005 року «Tour d'Eurovision», висвітлюючи деякі з найкращих виступів Євробачення.

У 1997 році було оголошено, що оригінальний склад Teach-In, включаючи Kaspers, перезаписав деякі зі своїх старих хітів і мав плани знову здійснити тур. Колектив зібрався, щоб заспівати «Ding-a-dong» на шоу в Маастрихті 31 серпня 2007 року. Касперс також виступала із ним в оригінальному складі на відкритті Євробачення 2009 в Москві, співаючи таку класику, як «Дінг-а-донг» та «Я один».

У 2009 році Teach-In перевипустив комбінований альбом під назвою «Festival/Get On Board». Наступного року гурт випустив альбом «Best Of Teach-In», де були представлені їхні найбільші хіти.

Касперс була присутньою на національному фіналі Нідерландів 2012 року на Євробаченні.

Особисте життя 
Касперс народилася в Граці, Австрія, 5 березня 1948 р. у матері голландки та батька австрійця. Вона вільно володіє англійською, голландською та німецькою мовами. У 2011 році чоловік Касперс помер від БАС.

У квітні 2019 року Луітінг-Сійтхофф опублікував книгу про славетне життя Касперса. У «Een leven lang geleden» Касперс розповідає, що її життя не завжди було казкою. У її молодості домінували наслідки Другої світової війни, а також життя після «Dinge-dong» пішло безліччю злетів і падінь. Біографію Каспера написав Дейв Бумкенс, голландський письменник, відомий за такими книгами, як «Liesbeth List, de dochter van de vuurtorenwachter» та «Het Grote Songfestivalboek».

Дискографія

Сингли

Альбоми

Див. також 
 Tech-In
 Нідерланди на Євробаченні

Примітки

Посилання 

Переможці конкурсу Євробачення
Нідерландські співачки